Han Wudi (156 a.C.-87 a.C.)
Wudi (155 d.C.-220), un nome postumo di Cáo Cāo
Jin Wudi (236-290)
Song Wudi (363-422)
Liang Wudi (464-549)
Bei Zhou Wudi (543-578)